Sankt Heinrich steht für:

 Heinrich II. (HRR) (973/978–1024), römisch-deutscher Kaiser
 Heinrich von Uppsala († um 1156), Bischof von Uppsala 
 Sankt Heinrich (Münsing), Ortsteil von Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Heinrichstag, 13. Juli, Todestag von Heinrich II.

Siehe auch:
 Heiliger Heinrich
 Heinrichskirche, Kirchen, die dem Kaiser Heinrich II. gewidmet sind
 Militär-St.-Heinrichs-Orden, sächsischer Militärorden
 St.-Heinrichs-Nadel, Auszeichnung, die durch den Chef des Adelshauses Wettin verliehen wird
 Henrik-von-Uppsala-Kirche, Kirchen, die dem Bischof Heinrich von Uppsala gewidmet sind